War, avagy Eric Burdon and War
 War, a U2 nagylemeze
 War, a Bolt Thrower albuma
 War (Bob Marley-dal)
 War (The Temptations-dal)
 War, fájlformátum
 War, amerikai akciófilm
 War, város Nyugat-Virginia államban